Farwell är ett efternamn.

Personer med efternamnet
 Charles B. Farwell, amerikansk politiker
 Leonard J. Farwell, amerikansk politiker
 Nathan A. Farwell, amerikansk politiker
 Sewall S. Farwell, amerikansk politiker